Allan Olsen – calciatore danese
 Allan Olsen – cantautore danese